E.T. the Extra-Terrestrial, Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1982
 E.T. the Extra-Terrestrial (computerspel), computerspel van Atari
 
E.T. (single), single van Katy Perry en Kanye West
E.T. Adventure, attractie in Universal Studios Florida, een Amerikaans attractiepark
Emiel van Moerkerken, Nederlands schrijver met pseudoniemen als Eric Terduyn en E.T.
 NGC 457, sterrenhoop in het sterrenbeeld Cassiopeia, ook bekend als de E.T. Cluster

Zie ook 
ET (doorverwijspagina)